Развя́зывающийся простóй у́зел () — простой узел, часто применяемый в быту, но редко в морском деле. Применяют для временного крепления, когда может понадобиться быстро освободить верёвку, а также в качестве стóпорного узла.

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7

Примечания

Ссылки 
 Развязывающийся простой узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Стопорные узлы
Быстроразвязывающиеся узлы
Бытовые узлы
Узлы